Dolcinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dolcinópolis (ort), São Paulo, 
 Dolcinópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar